Île Andros peut désigner :
 Andros, une île de Grèce ;
 Andros, une île des Bahamas.